Frontline, que l'on pourrait traduire par « ligne de front » ou « première ligne » en français, peut faire référence à :
 Frontline Ltd., société de transport de pétrole par voie maritime fondée en 1985,
 Frontline, émission américaine de reportage et d'investigation diffusée depuis 1983 sur la chaîne publique PBS,
 Frontline, série télévisée australienne diffusée de 1994 à 1997 sur ABC,
 Front Line, label discographique, filiale de Virgin, fondé en 1978 et liquidé en 1979,
 Frontline, revue marxiste britannique,
 Frontline, magazine indien anglophone,
 Frontlines: Fuel of War, jeu vidéo de tir à la première personne développé par Kaos Studios sorti en 2008,
 Medal of Honor: Frontline, titre original de Medal of Honor : En première ligne, jeu vidéo développé par EA Los Angeles sorti en 2002.

Homonymie de titre